Morariu est un patronyme porté notamment par :
 Ana Caterina Morariu (1980-), actrice roumaine ;
 Corina Morariu (1978-), joueuse américaine de tennis ;
  (1929-1988), poète, écrivain, essayiste et traducteur roumain ;
 Viorel Morariu (1931-2017), joueur de rugby roumain.

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain